Реч волта може имати више значења:
Волта (река), река у Гани
Волта (језеро), језеро у Гани
Црна Волта
Црвена Волта
Бела Волта
Алесандро Волта, италијански физичар
Волта (албум) певачице Бјорк
 Волта (Мантова)
 Волта (Парма)
 Волта (Пистоја)
 Волта (Венеција)